В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Джайлз ():

 округ Джайлз — штат Виргиния
 округ Джайлз — штат Теннесси